Johann Hansing ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich von Hansing (auch Johann Friedrich Hansing; um 1689/1707–1761), königlicher preußischer und kurfürstlich brandenburgischer Kammerrat sowie Geheimer Legationsrat
 Johann Gottlieb Hansing (1754–1841), Bürgermeister von Hamburg-Harburg sowie Maire und Notar des Französischen Kaiserreichs